Соревнования в беге на 5000 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 28 июня.

Призёры

Финал 
Финал состоялся 28 июня 2012 года в 17:35 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012